Civadera, bossa amb el farratge que es posa al morro dels cavalls 
 Civadera, vela quadra que penja sota el bauprès d'un vaixell
 Civadera, caixó on es posa l'ordi